Montecastelensi – abitanti di Monte Castelo (San Paolo)
Montecastelensi – abitanti di Monte Castelo (Santa Catarina)
Montecastelensi – abitanti di Santa Cruz de Monte Castelo